GgGB steht für:
 Geographische Gesellschaft Bern, Schweiz

GGGB steht für:
 Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie, Berlin 
 Flugplatz Galinhas Gabú, Guinea-Bissau (ICAO-Code)

Abkürzung